Golden Boot ou Golden Shoe podem referir-se a:

Associação de Futebol 
 Chuteira de Ouro da Bélgica, concedida ao melhor jogador de futebol da Belgian Pro League, conforme votado pela imprensa e personalidades do futebol
 CSL Golden Boot, concedida ao melhor artilheiro da Liga Canadense de Futebol
 Chuteira de ouro da Europa, concedida ao melhor artilheiro de todas as ligas nacionais europeias
 Chuteira de Ouro do Campeonato da Europa, concedida ao melhor artilheiro do Campeonato da Europa
 Chuteira de ouro da Copa do Mundo Feminina da FIFA, concedida ao artilheiro da competição de copa internacional da Copa do Mundo Feminina da FIFA
 Chuteira de Ouro da Copa do Mundo da FIFA, concedida ao artilheiro da competição de copas internacionais da Copa do Mundo da FIFA
 Lesley Manyathela Golden Boot, concedida ao melhor artilheiro da Primeira Divisão da África do Sul
 Chuteira de Ouro da MLS, concedida ao melhor artilheiro da Major League Soccer dos EUA e Canadá
 Chuteira de Ouro da NWSL, concedida ao artilheiro da Liga Nacional de Futebol Feminino dos EUA
 Chuteira de Ouro da Premier League, concedida ao melhor artilheiro da Premier League na Inglaterra
 Chuteira de Ouro WPS, concedida ao melhor artilheiro do Futebol Profissional Feminino dos EUA
 Chuteira de Ouro WNL, concedida ao melhor artilheiro da Liga Nacional Feminina da Irlanda

Outros esportes 
 Rugby League World Golden Boot Award, um prêmio da liga internacional de rugby
 Chuteira de Ouro (LSU-Arkansas), prêmio de futebol para o vencedor do jogo entre Arkansas e LSU

Outros usos 
 Golden Boot Awards, prêmios no gênero da televisão ocidental e filmes
 Remuneração bota de ouro, um incentivo para um funcionário se aposentar mais cedo
 The Golden Boot, sapataria em Maidstone, Kent, Reino Unido
 The Golden Boots, um episódio especial de 15 minutos da série animada britânica Peppa Pig

Ver também